«Inferno. Выпуск 1» — дебютный сольный студийный альбом российского рэп-исполнителя Кажэ Обойма, вышедший в 2006 году.

Об альбоме 
В «Inferno. Выпуск 1» вошло пятнадцать треков.

Участие на альбоме приняли такие исполнители как Нигатив, Смоки Мо, Крип-а-Крип и многие другие. Ни на один трек с альбома Кажэ не снял клип.

Список композиций

Над альбомом работали 

 Слова: Кажэ Обойма (1-16), Нигатив (3), Эйсик (3), Смоки Мо (4), Des (5), Прометей (6,7), Шама (7), Кощий (9), Джордан (9), Крипл (11)
 Музыка: Смоки Мо (1-2, 4-6, 8-13), Mine (3), Прометей (14)

Принимали участие 
 Нигатив
 Эйсик
 Смоки Мо
 Des
 Прометей
 Шама
 Кощий
 Джордан
 ''Крипл

Ссылки 
 Профайл Кажэ Обоймы на Rap.ru
 KajeOboyma.ru.
 Кажэ Обойма выпускает дебютный альбом
 Кажэ Обойма – Inferno Выпуск 1

Хип-хоп-альбомы России
Альбомы 2006 года
Дебютные альбомы 2006 года